A 2017-es rali-világbajnokság volt a széria 45. szezonja. A szezon 13 versenyből állt, amely 2017. január 29-én vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 19-én, az ausztrál ralival fejeződött be.

A 2017-es szezon jelentős változásokat hozott az autók teljesítményének javítását célzó műszaki előírások terén ami a technikai és formatervezési szabadság fokozottabb szabadságára való törekvés része volt. A Toyota gyári csapatként tért vissza a bajnokságba, felvásárolva a Toyota Yaris WRC-t, ugyanúgy, mint a Citroën, amely az előző szezonban már részt vett néhány versenyen. Ezzel szemben a bajnoki címvédő Volkswagen Motorsport elhagyta a szakágat.

Sébastien Ogier és Julien Ingrassia címvédőként állt a bajnokság rajtjához, immáron az M-Sport World Rally Team színeiben. A bajnokság végén Ogier és Ingrassia sikeresen megvédték a világbajnoki címüket, a Sébastien Loeb - Daniel Elena páros mögött a sportág történetének második legeredményesebb párosává válva, harmadikként akik több gyártóval is bajnoki címet tudtak szerezni. Thierry Neuville és Nicolas Gilsoul lett a második, harminckét ponttal Ogier és Ingrassia mögött, míg Ott Tänak és Martin Järveoja végeztek a harmadik helyen. A gyártók világbajnokságán az M-Sport World Rally Team megnyerte első világbajnoki címét, a Hyundai Motorsport és a Toyota GAZOO Racing WRC előtt.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

WRC

Privát WRC

Eredmények

WRC

Gyártók

WRC-2

WRC-3

Jegyzetek

További információk

 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
Rali